UFC Fight Night: Błachowicz vs. Jacaré, также известный как UFC Fight Night 164 или UFC on ESPN+ 22 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 16 ноября 2019 года на спортивной арене "Ginásio do Ibirapuera" в городе Сан-Паулу, Бразилия.

Подготовка турнира 
Главным боем турнира стал бой в полутяжёлом весе между бывшим чемпионом KSW в полутяжёлом весе Яном Блаховичем и бывшим чемпионом Strikeforce в среднем весе Роналду «Жакаре» Соуза.

Изменения карда 
На турнире был запланирован бой в полутяжелом весе между Антониу Рожериу Ногейра и Тревором Смитом. Однако Ногейра был вынужден сняться из-за травмы, что привело к отмене боя. Теперь ожидается, что Смит встретится с Махмудом Мурадовым на UFC on ESPN 7: Оверим vs. Розенстрайк.

На турнире был запланирован бой в женском легчайшем весе между Лиа Летсон и Дудой Сантаной. Однако, Летсон была снята с боя в конце сентября по неизвестным причинам. После этого ожидалось, что Сантана встретится с новичком промоушена Трейси Кортес. Однако, Сантана в свою очередь сама вышла из боя и была заменена Ванессой Мелу.

Кевин Холланд должен был встретиться с дебютантом Антониу Арройо на этом мероприятии. Однако, матчмейкеры UFC решили убрать Холланда из карда этого турнира в пользу боя на другом турнире, проводимом за месяц до этого — UFC on ESPN: Рейес vs. Вайдман. В свою очередь, Тревин Джайлс, а затем Алессио Ди Кирико рассматривались в качестве замены, чтобы встретиться с Арройо. Но в итоге Арройо провёл бой с ещё одним дебютантом Андре Мунисом.

На турнире был запланирован бой в среднем весе между Маркусом Пересом и Джеком Маршманом. Однако, Маршман был снят с мероприятия по неизвестной причине, и его заменил Веллингтон Турман.

На турнире был запланирован бой в полутяжёлом весе между Сэмом Алви и бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Маурисиу Руа. Однако, Алви был удален из боя 25 октября из-за сломанной руки. Вместо этого Руа сражался с Полом Крейгом.

В этом турнире был запланирован бой женском наилегчайшем весе между бывшей чемпионкой KSW в наилегчайшем весе Ариани Липски и Присцилой Качоэйра. Однако, после положительного результата теста на диуретики (мочегонные препараты) и последующего отстранения от соревнований, Качоэйра была заменена Вероникой Маседо. В свою очередь, Маседо не была допущена к бою со стороны CABMMA из-за сильных головных болей за день до события, и её заменила новичок Изабелла ди Падуа.

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Во время взвешивания Изабелла ди Падуа весила 130,5 фунтов, что на 4,5 фунта больше, чем лимит для боя в наилегчайшем весе, равный 126 фунтов. Бой проводился в промежуточном весе. В результате избытка веса ди Падуа оштрафовали на 30 % её гонорара за бой в пользу её соперницы Липски.

Во время взвешивания Трейси Кортес и её соперница Ванесса Мелу обе не смогли сделать необходимый вес. Кортес и Мелу весили 136,5 фунтов, что на 0,5 фунта больше лимита для боя в легчайшем весе, равного 136 фунтов. Их поединок должен был пройти в промежуточном весе, при этом штраф не был бы наложен на бойцов из-за идентичных нарушений. Однако, позже в тот же день исполнительный директор CABMMA Криштиану Сампайю объявил, что из-за ошибки в весах, использованных при взвешивании, которая была установлена ​​на 0,7 фунта выше официальной шкалы, с Кортес и Мелу было официально снято превышение веса и, таким образом, бой проводился в легчайшем весе как и было запланировано изначально.

Результаты турнира 

(#6) Позиция бойца в официальном рейтинге UFC Топ-15 весовой категории, (д) Дебютный бой в UFC

[*] Позиция в рейтинге средней весовой категории, перед боем Соуза сменил весовую категорию на полутяжёлую

[**] Рефери снял с Изабеллы ди Падуа одно очко во 2-м раунде за запрещённый удар

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Бой вечера: не присуждался
 Выступление вечера: Шарлис Оливейра, Джеймс Краузе, Рикардо Рамос и Рэнди Браун

Гонорары бойцов 
Информация о выплатах бойцам по результатам турнира. Общая раскрытая выплата за мероприятие составила 1 727 000 долларов.

Последствия турнира

Рейтинг бойцов UFC 
19 ноября 2019 после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Роналду Соуза (бывший #8) покинул рейтинг Топ-15 среднего веса (перешёл в полутяжёлую весовую категорию);

Маурисиу Руа (бывший #14) покинул рейтинг Топ-15 полутяжёлого веса.

См. также 
Список турниров UFC
Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night